Гаґер

 Крістен Гаґер (* 1984) — канадська кіно- та телеакторка. Відома за ролями у фільмах «Чужі проти Хижака: Реквієм» (2007), «Особливо небезпечний» (2008).
 Курт Гаґер (1912—1998) — німецький комуністичний політик, державний діяч НДР, головний ідеолог СЄПН. Входив до найближчого оточення Еріха Гонеккера. Ортодоксальний сталініст. Після возз'єднання Німеччини притягувався до судової відповідальності, звільнений за станом здоров'я.
 Леопольд Гаґер (* 1935) — австрійський диригент, відомий своїми інтерпретаціями творів віденських класиків.

 Гаґер — громада в Німеччині, розташована в землі Мекленбург-Передня Померанія. Входить до складу району Передня Померанія-Рюген.

Див. також 
 Гагер